То́маш Га́ласек (; ) — чешский футболист, тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник остравского «Баника», Галасек выступал за родной клуб до 1997 года, когда он перебрался в Нидерланды, в клуб «Виллем II». Через три года Галасек перешёл в «Аякс», с которым дважды выиграл национальный чемпионат, один раз кубок страны и 26 раз вышел на поле в матчах Лиги чемпионов. В 2006 году Галасек подписал двухлетний контракт с немецким клубом «Нюрнберг». В составе «Нюрнберга» Томаш провёл 65 матчей и забил 4 мяча. В 2008 году после вылета «Нюрнберга» из Бундеслиги Галасек вернулся на родину и подписал контракт с «Баником», в котором начинал карьеру.

Карьера в сборной 
Дебют Галасека в национальной сборной Чехии состоялся в 1995 году, провёл 69 матчей и забил один мяч. Галасек был в составе сборной, дошедшей до полуфинала чемпионата Европы в 2004, а на чемпионате мира 2006 года он был капитаном команды.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2001/02, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2002, 2005
 Обладатель Кубка Германии: 2006/07
 Бронзовый призёр чемпионата Европы 2004 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Чехословакии
Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Футбольные тренеры Чехии